

Бахів — село, гміна Кривча, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство

Бахів — село в Ковельському районі Волинської області